Municipio de Brownsville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brownsville (condado de Union, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Brownsville (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.
 Municipio de Brownsville (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.